Joseph Gonzales (1907–1984) francia válogatott labdarúgó, edző
Joseph Gonzales (1941) francia olimpiai ezüstérmes ökölvívó